Velika nagrada Nemčije 1973 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 5. avgusta 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 14
| 1:42:03,0
| 1
| 9
|-
! 2
| 6
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 14
| + 1,6 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 30
|  Jacky Ickx
| McLaren-Ford
| 14
| + 41,2 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 24
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 14
| + 53,8 s
| 11
| 3
|-
! 5
| 11
| Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 14
| + 1:19,9
| 13
| 2
|-
! 6
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 14
| + 1:24,3
| 14
| 1
|-
! 7
| 31
|  Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 14
| + 1:25,2
| 15
|  
|-
! 8
| 17
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 14
| + 1:25,7
| 17
|  
|-
! 9
| 8
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 14
| + 2:11,8
| 7
|  
|-
! 10
| 26
|  Henri Pescarolo
| Iso Marlboro-Ford
| 14
| + 2:22,5
| 12
|  
|-
! 11
| 9
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 14
| + 3:27,3
| 16
|  
|-
! 12
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 14
| + 3:38,7
| 8
|  
|-
! 13
| 12
|  Graham Hill
| Shadow-Ford
| 14
| + 3:49,0
| 20
|  
|-
! 14
| 23
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 13
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 15
| 18
|  David Purley
| March-Ford
| 13
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 16
| 15
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 13
| +1 krog
| 19
|  
|-
! Ods
| 10
| Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 7
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 19
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 7
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  George Follmer
| Shadow-Ford
| 5
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 4
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! Ods
| 21
|  Niki Lauda
| BRM
| 1
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 0
| Vžig
| 2
|  
|}

Formula 1 sezona 1973
1973